Мембранная ткань (в повседневной речи иногда называют просто мембрана) — вид ткани, которая благодаря своей особой структуре обладает водоотталкивающими или ветрозащитными свойствами и в то же время пропускает через себя водяной пар.

Мембранная ткань состоит из нескольких слоев: верхний износостойкий слой, нижний мягкий слой. А между ними несколько защитных слоев ткани и мембрана.

История 
Первой промышленной мембранной тканью была Gore-Tex, разработанная для использования в космосе Rowena Taylor, Wilbert L. Gore и его сыном Robert W. Gore. Изначально Gore-Tex была защищена патентом, но после того как срок действия патента истёк, на рынке появились другие виды тканей с похожими свойствами.

Виды мембранных тканей 
 Gore-Tex (производитель W. L. Gore & Associates)
 Laytec (Omni-Tech) (производитель Asahi Chemical)
 Sympatex
 Triple Point Ceramic (производитель Unikita Japan)
 Permia (Microshed)
 Breathe (производитель UCB Chemical)
 Drycoat (производитель MontBell America)
 Windtex (производитель Vagotex Italy)
Sensortex (производитель Völkl)

Использование 
Мембранная ткань нашла широкое применение в туристических изделиях: из неё шьют куртки, брюки, делают обувь. Причина успеха этого вида ткани заключается в том, что мембранная ткань позволяет оставаться сухим под дождем, при этом тело не преет из-за недостатка воздуха.

Примечания 

Ткани